Pepino – comune della Spagna
 Pepino – azienda dolciaria italiana
 Livio Pepino – magistrato italiano